De Gauliga Südwest-Mainhessen 1936/37 was het vierde voetbalkampioenschap van de Gauliga Südwest-Mainhessen. 

Wormatia Worms werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club tweede werd in de groepsfase, de club telde wel evenveel punten als winnaar VfB Stuttgart.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Südwest-Mainhessen
Duits competitievoetbal 1936/37